Lake Mackenzie steht für:

 Lake Mackenzie (Neuseeland), Gebirgssee im Southland District der Region Southland auf der Südinsel von Neuseeland
 Lake Mackenzie (Tasmanien), See im Norden des australischen Bundesstaates Tasmanien